Индийская кукушка () — один из видов семейства кукушковые.

Ареал 
Перелётная птица: зимует в Индии, Индокитае, Индонезии. Летом гнездится на в восточной части КНР, проникая на север в зону муссонных высокоствольных лесов Дальнего Востока. Индийская кукушка внешне очень похожа как на обыкновенную, так и на глухую кукушек, но рыжей никогда не бывает (на спине лишь изредка отмечаются рыжие пестрины). Оперение верха (кроме головы) имеет буроватый оттенок, а по краю хвоста проходит широкая чёрная полоса. Тёмные полоски имеются на груди, oни также шире чем у других видов кукушек. На территории РФ индийская кукушка отмечается летом в период гнездования, её гнездовой ареал в России распадается на несколько несмежных участков вдоль границы с Китаем. Наиболее частотно вид отмечается в широколиственных и светлохвойных лесах среднего течения Амура (Амурская область, Еврейская АО), а также местами по долинам притоков р. Уссури. Также имеется небольшой географически оторванный участок в районе Чёрных гор на крайнем юге Приморья.

Поведение 
В отличие от обыкновенной кукушки, индийская кукушка гораздо более скрытна и осторожна. Даже в брачный период птицы этого вида предпочитают скрываться в гуще высокоствольных деревьев. Вид является малоизученным, поскольку к индийской кукушке трудно подобраться незамеченным, и очень сложно наблюдать за ней. Именно по этой причине первые две кладки яиц индийской кукушки, обнаруженные в 1939 и 1954 годах в бассейне р. Иман (приток Уссури) в гнёздах сибирского жулана (Lanius cristatus), известный исследователь-зоолог Е. П. Спангенберг принял за яйца обыкновенной кукушки.

Примечательные факты 
В месте слияния рек Большая Абрикосовка и Малая Абрикосовка (Хасанский район) расположено урочище Абрикосовая падь, где встречаются сразу три вида кукушек (глухая кукушка (Cuculus optatus), ширококрылая кукушка (Hierococcyx fugax) и индийская кукушка (Cuculus micropterus)

Ссылки 
 Песня индийской кукушки на сайте xeno-canto.org

Примечания 

Кукушки
Гнездовые паразиты среди птиц
Птицы Азии
Животные, описанные в 1838 году